Йоханнес Даниэл (Ян) де Натрис (; 13 ноября 1895, Амстердам — 16 сентября 1972, там же) — нидерландский футболист, игравший на позиции крайнего нападающего.

Ранние годы 
Йоханнес Даниэл де Натрис родился в Амстердаме в семье Йоханнеса Хенрикюса де Натриса и его жены Бертины Элизабет Хейкамп. Его отец был родом из , а мать — из Неймегена; поженившись в Роттердаме, они некоторое время жили в Дордрехте, а затем переехали в Амстердам.

Ян был единственным сыном в семье — у него была старшая сестра Маргарета Йоханна и младшая Мария Йоханна Гордина Христина, которая умерла в возрасте пяти лет в 1909 году; ещё четверо детей де Натрисов умерли в младенчестве, прожив не более двух месяцев.

Клубная карьера 
В возрасте шестнадцати лет де Натрис стал членом футбольного клуба «Свифт», основанного в феврале 1910 года. Ян выступал за первый состав, а также участвовал в легкоатлетических соревнованиях Амстердамского футбольного союза. В августе 1913 года он перешёл в «Блау Вит», но так и не дебютировал за основной состав — играл только за вторую команду. 

В ноябре 1914 года де Натрис был принят в «Аякс», который на тот момент выступал во втором классе Нидерландов. Ян дебютировал 29 ноября в матче против клуба ДЕК, сыграв на правом фланге атаки; встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 2:0. В том сезоне он выступал в основном за второй состав «Аякса».

В июне 1918 года, когда «Аякс» обеспечил себе чемпионское звание, команда отправилась в Тилбург, где должен был состояться последний матч первенства, но де Натрис опоздал на поезд, и решил не ехать в Тилбург, за это на него был наложен штраф в 10 центов. В следующий сезон он получил шестимесячный запрет на выступлении в клубе, но «Аякс» и без него преуспел, сохранив титул чемпионов страны сезона 1918/1919, выиграв все матчи, эта серия побед в подряд была повторена 76 лет спустя. Покинув «Аякс», Де Натрис так же выступал за клубы «Де Спартан» и «Витесс», но вскоре вернулся в «Аякс», где и завершил свою карьеру в 1929 году.

Сборная Нидерландов 
Дебют де Натриса в сборной Нидерландов состоялся 5 апреля 1920 года, в матче против сборной Дании, закончившийся поражение Дании со счётом 2:0, один из голов забил де Натрис. Ян был игроком олимпийской сборной Нидерландов на летних олимпийских игр 1920 года, проходящий в бельгийском городе Антверпен. Нидерландцы дошли до полуфинала, где уступили будущему олимпийскому чемпиону сборной Бельгии, со счётом 3:0. Ян был также участником олимпиады 1924 года в Париже, но результат четырёхлетней давности повторился, сборная Нидерландов дошла до полуфинала, где уступила Уругваю 2:1, будущему победителю олимпийского турнира.

Личная жизнь 
Де Натрис женился в возрасте двадцати пяти лет. Его избранницей стала 20-летняя Катарина Алберта Кнейн, уроженка Амстердама. Их брак был зарегистрирован 18 мая 1921 года в Амстердаме. 

Ян умер 16 сентября 1972 года в возрасте 76 лет. Через несколько дней он был кремирован.

Достижения 
 «Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 1917/18, 1918/19
 Обладатель кубка Нидерландов: 1917
 Сборная Нидерландов
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1920 года

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте afc-ajax.info
 Профиль на сайте voetballegends.nl
 
 Статистика на сайте voetbalstats.nl
 Статистика на сайте stats.sv-vitesse.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК ВВА/Спартан
Игроки ФК «Витесс»